Maciej Michalski (1952–2011) – polski fotograf.
 Maciej Michalski (ur. 1970) – polski literaturoznawca, profesor uczelni na Uniwersytecie Gdańskim.
 Maciej Michalski – polski historyk, profesor uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.